Kehinde Abdul Feyi Fatai (Abuja, 19 februari 1990) is een Nigeriaans voetballer die als aanvaller speelt. Hij verruilde FK Oefa in augustus 2018 voor Dinamo Minsk.

Clubcarrière 
Fatais carrière begon in eigen land bij JUTH FC. In 2007 vertrok hij naar Farul Constanța. In zijn eerste seizoen maakte hij elf doelpunten in twintig wedstrijden voor de reserven. In juli 2008 werd hij bij de eerste ploeg gehaald. Op 16 juni 2010 tekende hij als transfervrije speler bij Astra Giurgiu. Club Brugge huurde Fatai in september 2013 voor één seizoen. Hij debuteerde voor Club Brugge op 22 september 2013, tegen aartsrivaal RSC Anderlecht. Hij viel na 80 minuten in voor Tom De Sutter bij een 3-0 stand. Zeven minuten later zette hij op aangeven van Waldemar Sobota de 4-0 op het bord.

Statistieken

Nigeriaans voetballer